Zeche General steht für:
 Zeche Vereinigte General & Erbstollen
 Zeche General Blumenthal
 Zeche General & Himmelscroner Erbstolln